Jorge Alessandri Rodríguez, Chileens politicus, voormalig president.
 Jorge Rodríguez Gómez, Venezolaans politicus, voormalig vice-president.
 Jorge Rodríguez Grossi, Chileens politicus.
 Jorge Rodríguez (wielrenner), Uruguayaans wielrenner.
 Jorge Rodríguez Esquivel, Mexicaans voetballer
 Jorge Damián Rodríguez, Uruguayaans voetballer
 Jorge Humberto Rodríguez, El Salvadoraans voetballer
 Jorge Rodríguez Jirona, Spaans skiër
 Jorge Rodríguez (geoloog), Argentijns geoloog